Borrassà puede referirse a:

 Borrassá, municipio español de la provincia de Gerona.
 Lluís Borrassà, pintor gótico catalán.